Sarytschew ist der Name von
 Alexander Wassiljewitsch Sarytschew (1909–1986), sowjetischer Schachkomponist
 Gawriil Andrejewitsch Sarytschew (1763–1831), Offizier der russischen Marine und Hydrograph
 Gennadi Sarytschew (* 1938), russischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler
 Kyrill Wassiljewitsch Sarytschew (1909–1950), sowjetischer Schachkomponist
 einem Vulkan in Russland, siehe Sarytschew (Vulkan)